Agnes van de Palts (1201-1267)
Agnes van de Palts (1379-1401)